Poliche est le titre de plusieurs œuvres :

 Poliche, pièce de théâtre d'Henry Bataille
 Poliche, film allemand d'Olga Tchekhova sorti en 1929 ;
 Poliche, film d'Abel Gance sorti en 1934.